Le traité de Florence peut désigner :
 le traité de Florence du  entre la France et le royaume de Naples ;
 le traité de Florence (1844), le  entre les gouvernements du  grand-duché de Toscane, du duché de Modène et Reggio et du duché de Parme et de Plaisance ;
 le traité de Florence (1913), qui cède l'Épire du Nord à l'Albanie.